Райффершайд (нем. Reifferscheid) — многозначный термин.

 Райффершайд — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Персоналии
 Райффершайд, Август (1835—1887) — немецкий филолог.
 Райффершайд, Александр (1847—1909) — немецкий историк германской литературы.